Deficit () znamená nedostatek, něco co chybí:

 V účetnictví
 záporná bilance rozpočtu, pokud výdaje přesahují příjmy; viz státní rozpočet a fiskální politika
 Manko
 V politologii
 Demokratický deficit

 deficientní modus – něco, co chybí, ač je pro ně všechno připraveno

Externí odkazy 
 

Latinská slova a fráze